Азимбаев — фамилия. Известные носители:

 Азимбаева, Айсулу Маратовна (род. 1988) — казахстанская актриса театр и кино.
 Азимбаев, Ахмед — Герой Социалистического Труда, начальник установки Алтыарыкского нефтеперерабатывающего завода (Ферганская область).
 Азимбаев, Марат Кенжегалиевич (1958–2008) — советский, казахский Мастер спорта по дзюдо и самбо, победитель первенства Европы (1975), актёр кино.
 Азимбаев, Турдымурат (1923—2009) — разведчик, участник Великой Отечественной войны, ветеран педагогики.
 Азимбаева, Сабина Заировна (род. 2000) — казахстанская модель.
 Азимбаев, Чингис (? — 1973) — Герой Социалистического Труда, старший чабан колхоза имени Абая Абаевского района Семипалатинской области.

Примечания